Раздрогин Игорь Александрович (, Петроград, РСФСР — , Санкт-Петербург) — советский и российский живописец, график и педагог, кандидат искусствоведения, профессор, Заслуженный деятель искусств РСФСР, член Санкт-Петербургского Союза художников (до 1992 года — Ленинградская организация Союза художников РСФСР). Заслуженный художник России.

Биография 
Раздрогин Игорь Александрович родился 7 декабря 1923 года в Петрограде. В 1938 году поступил в Среднюю художественную школу при Академии художеств, которую не окончил, поскольку началась Великая Отечественная война. Добровольцем ушёл на фронт — воевал на Ленинградском фронте, сражался в частях морской бригады под Синявино, участвовал в прорыве блокады Ленинграда, в освобождении Прибалтики. Был трижды ранен, награждён Орденом Славы 3 степени, Орденом Отечественной войны 1 степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», медалью Нахимова, Медалью Ушакова.

После демобилизации в 1946 году поступил на живописный факультет Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, занимался у педагогов Бориса Фогеля, Семёна Абугова, Генриха Павловского, Михаила Платунова, Александра Зайцева. В 1952 году с отличием окончил институт по мастерской Бориса Иогансона с присвоением квалификации художника живописи. Дипломная работа — историко-революционная картина «Отъезд В. И. Ленина из села Шушенского». По распределению после окончания института был направлен преподавателем в Архитектурно-строительный институт, но по предложению Бориса Иогансона поступил в аспирантуру, в которой проучился три года.

Участвовал в выставках с 1952 года. Писал портреты, пейзажи, жанровые картины, этюды с натуры. В 1953 году был принят в члены Ленинградского Союза художников. Кандидат искусствоведения. Профессор института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Заслуженный деятель искусств РСФСР. 

Автор картин «Сельская учительница» (1957), «Сплавщик» (1960), «В районном центре» (1961), «Домны Сибири», «Матросский кубрик», «Портрет агронома Е. Белоусова» (все 1964), «Книжный базар» (1975), «Эвенка с ребёнком» (1977), «Субботник. Посадка парка Победы» (1980), «Мулен-Руж» (1985), «Портрет оленевода» (2008), «Кузнец» (2009) и др.

Произведения И. А. Раздрогина хранятся в Государственном Русском музее, Государственной Третьяковской галерее, в музеях и частных собраниях России, Кореи, Финляндии, США, Китая, Великобритании, Австрии, Франции и ряде других стран.

Выставки

См. также 
 Изобразительное искусство Ленинграда
 Список живописцев Ленинградского Союза художников

Примечания

Литература 
 К новым творческим успехам. С собрания ленинградских художников // Вечерний Ленинград, 1960, 14 мая.
 Выставка произведений ленинградских художников 1961 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1964. — с.33.
 Ленинград. Зональная выставка. — Л: Художник РСФСР, 1965. — с.44.
 Кривенко И. «Ленинград» (раздел живописи) // Художник. 1965, № 3. С.27-36.
 Наш современник. Зональная выставка произведений ленинградских художников 1975 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1980. — с.22.
 Изобразительное искусство Ленинграда. Каталог выставки. — Л: Художник РСФСР, 1976. — с.27.
 Выставка произведений ленинградских художников, посвящённая 60-летию Великого Октября. — Л: Художник РСФСР, 1982. — с.20.
 Справочник членов Союза художников СССР. Том 2. — М: Советский художник, 1979. — с.254.
 Зональная выставка произведений ленинградских художников 1980 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1983. — с.21.
 Справочник членов Ленинградской организации Союза художников РСФСР. — Л: Художник РСФСР, 1987. — с.108.
 Связь времён. 1932—1997. Художники — члены Санкт — Петербургского Союза художников России. Каталог выставки. — Санкт — Петербург: ЦВЗ «Манеж», 1997. — с.284.
 Matthew Cullerne Bown. A Dictionary of Twentieth Century Russian And Soviet Painters. 1900 — 1980s. — London: Izomar Limited, 1998.
 Мы помним… Художники, искусствоведы — участники Великой Отечественной войны. — М: Союз художников России, 2000. — с.231-232.
 Иванов С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. — Санкт-Петербург: НП-Принт, 2007. — с.389, 391, 392, 393, 405. ISBN 5-901724-21-6, ISBN 978-5-901724-21-7.
 Юбилейный Справочник выпускников Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Российской Академии художеств. 1915—2005. — Санкт Петербург: «Первоцвет», 2007. — с.68.
 Участникам Второй мировой и Великой Отечественной войны посвящается… Альбом-каталог. — Санкт-Петербург, 2010. — с.76-79.
 И. Раздрогин. Живопись. Акварель. Рисунок. — СПб. : Институт имени И. Е. Репина, 2013. 68 с.

Моряки Великой Отечественной войны
Художники СССР
Художники-портретисты России
Члены Союза художников СССР
Художники Санкт-Петербурга
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Члены Санкт-Петербургского Союза художников